Stainl ist der Familienname folgender Personen:

 Bartholomäus Stainl (um 1580–1628), deutscher Bildhauer und -schnitzer, siehe Bartholomäus Steinle
 Edmund Stainl (1846–nach 1901), österreichischer Theaterschauspieler